A Yeritaszardakan állomás () a jereváni metró egyik megállóhelye, Jereván egyik legelső metróállomása. 1981. március 8-án adták át.

Galéria

Fordítás

Jegyzetek 

1981-ben megnyílt vasútállomások
Jereván